Les Belles de nuit est le titre de plusieurs œuvres :
 Les Belles-de-nuit ou les Anges de la famille, roman de Paul Féval, paru en feuilleton du  au .
 Les Belles de nuit, film franco-italien réalisé par René Clair, sorti en 1952.
 Les Belles de nuit, peinture de Paul Delvaux, réalisée en 1962,